Jules Favre – geolog, botanik, mykolog i zoolog szwajcarski
 Jules Favre – polityk francuski